Опети () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Опети, Альберт (1876—1943) — французский экономист, президент французского общества статистики, генеральный секретарь Банка Франции в 1920—1926 годах.
 Опети, Мишель (род. 1951) — французский прелат, титулярный епископ Макситы, архиепископ Парижа с 7 декабря 2017.